J. League 2009 var den 17:e upplagan av de japanska högstaligorna (J. League) i fotboll för herrar. Ligan bestod av två divisioner; J1 som är den allra högsta divisionen, samt J2.

Ändringar i ligan 
 J2 ökades med 3 lag till 18 lag men spelar även detta år tre omgångar, en hemmamatch och en bortamatch samt en match som lottas vilket lag som får spela på hemmaplan.
 Kvalspelet mellan J1 och J2 skrotades inför denna säsong. De tre lägst placerade lagen i J1 faller ner till J2, medan de tre högst placerade lagen i J2 flyttas upp till J1.
 Från och med denna säsong får lagen i J-league ha med en extra spelare från Asien i laget. Detta utöver de 3 platser som tillåts för utländska spelare. Till exempel kan ett lag ha tre brasilianska spelare och en sydkoreansk spelare.

J. League division 1

Poängtabell J1

Resultattabell J1

Statistik J1

Mål
Första målet för säsongen: Kazuma Watanabe för Yokohama F. Marinos mot Sanfrecce Hiroshima (7 mars) 3 minuter in i matchen.
Snabbaste målet för säsongen: Kenta Kano för Yokohama F. Marinos mot Kashiwa Reysol (21 mars) 2 minuter in i matchen.
Vinst med störst marginal: 5 mål - Yokohama F. Marinos 5-0 Vissel Kobe (11 april)
Flest mål i en match: 8 mål - Júbilo Iwata 2-6 Montedio Yamagata (8 mars)
Flest mål av samma lag i en match: 6 mål - Júbilo Iwata 2-6 Montedio Yamagata (8 mars)
Flest mål av samma lag i en och samma halvlek: 4 mål - Júbilo Iwata 2-6 Montedio Yamagata (8 mars)
Flest mål av det lag som förlorat: 3 mål Sanfrecce Hiroshima 4-3 Vissel Kobe (20 juni)
Första Hattricket för säsongen: Albirex Niigatas Pedro Junior mot Sanfrecce Hiroshima den 18 april.

Disciplin
Första gula kortet för säsongen: Mihael Mikić för Sanfrecce Hiroshima mot Yokohama F. Marinos (7 mars) 
Första röda kortet för säsongen: Daisuke Takahashi för Oita Trinita mot Nagoya Grampus (8 mars) 
Flest gula kort i en match: 8 kort - JEF United Chiba 0-2 Kashima Antlers (2 maj) 5 kort till Chiba och 3 kort till Kashima.
Flest röda kort i en match: 1 kort - Nagoya Grampus 3-2 Oita Trinita (7 mars) 1 kort till Oita Trinita.

J. League division 2

Poängtabell J2

Resultattabell J2

Statistik J2

Mål
Första målet för säsongen: Kazumasa Takagi för FC Gifu mot Tochigi SC (8 mars) 30 minuter in i matchen.
Snabbaste målet för säsongen: Shuichi Akai för Ehime FC mot Kataller Toyama (15 mars) 1 minut in i matchen.
Vinst med störst marginal: 6 mål Ventforet Kofu 6-0 Avispa Fukuoka (24 juni)
Flest mål i en match: 8 mål - Cerezo Osaka 5-3 Mito Hollyhock (17 maj)
Flest mål av samma lag i en match: 6 mål Ventforet Kofu 6-0 Avispa Fukuoka (24 juni)
Flest mål av samma lag i en och samma halvlek: 4 mål 
Cerezo Osaka 4-1 Sagan Tosu (8 mars)
Shonan Bellmare 5-0 Kataller Toyama (23 maj)
Cerezo Osaka 4-2 Ehime FC (24 juni)
Ventforet Kofu 6-0 Avispa Fukuoka (24 juni)
Flest mål av det lag som förlorat: 3 mål 
Sagan Tosu 4-3 Shonan Bellmare (4 april)
Mito Hollyhock 4-3 Fagiano Okayama (26 april)
Cerezo Osaka 5-3 Mito Hollyhock (17 maj)
Första Hattricket för säsongen: Mito Hollyhocks Tomoyuki Arata mot Fagiano Okayama den 26 april.

Disciplin
Första gula kortet för säsongen: Motohiro Yoshida för Avispa Fukuoka mot Kataller Toyama (7 mars) 
Första röda kortet för säsongen: Hitoshi Usui för Fagiano Okayama mot Ventforet Kofu (8 mars) 
Flest gula kort i en match: 8 kort 
Ventforet Kofu 0-1 Sagan Tosu (29 mars) 3 kort till Kofu och 5 kort till Tosu.
Mito Hollyhock 3-3 FC Gifu 3 kort till Mito och 5 kort till Gifu.
Ehime FC 2-0 Ventforet Kofu (2 maj) 5 kort till Ehime och 3 kort till Kofu.
Flest röda kort i en match: 3 kort - Cerezo Osaka 2-3 Kataller Toyama (14 juni) 2 kort till Cerezo Osaka och 1 kort till Kataller Toyama.

Anmärkningsvärda spelarövergångar
Inför säsongen

Under säsongen

Källor

Fotnoter

2009 i Japan
Fotbollssäsongen 2009
2009
WP:Projekt Japan